Moffat (Schotland); een plaats in Schotland
Moffat (Colorado); een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Moffat County; een county in de Amerikaanse staat Colorado
Robert Moffat; een Schots zendeling